A sétima temporada de Cultura Livre estreou na TV Cultura em 28 de março de 2017 e terminou em 26 de dezembro de 2017. Nesta temporada o programa passou a ser exibido às terças, meia noite, e teve sua duração ampliada para 60 minutos de duração. Esta temporada é composta por 40 episódios.

Episódios

Referências 

Programas da TV Cultura